Honeysuckle Rose kan syfta på:

 Honeysuckle Rose (sång) – en jazzstandard från 1929 av Fats Waller med text av Andy Razaf
 Honeysuckle Rose – engelska originaltiteln på filmen i regi av Jerry Schatzberg från 1980, se På väg igen